Treća hrvatska nogometna liga – Istok 2003./04.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Istok u sezoni 2003./2004. sačinjavali su klubovi s područja slavonskih županija – Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske. 
 

U 2. HNL – sjever nije ušao nitko, dok su u prve županijske lige ispali NK Vitez ´92 Antunovac, NK Amater Slavonski Brod i NK Slobodnica Argus.

Izvori 
 RSSSF

2003./2004. Istok
3-istok